MCR se može odnositi na:
 Mineralokortikoidni receptor, nuklearni receptor
 Koenzim-B sulfoetiltiotransferaza (), receptor